Пада́нг, также Па́данг () — город, морской порт в Индонезии.

Является столицей провинции Западная Суматра, третий по величине город острова. Паданг соединён паромным сообщением с Джакартой, есть . Население составляет 757 600 жителей.

В городе располагается несколько университетов, университет Андалас основан в 1955 году и является одним из старейших университетов Индонезии.

История 

С XVI века Паданг является важным торговым центром. В 1663 году контроль над городом установили голландцы. Дважды контроль над городом переходил к англичанам: первый раз с 1781 по 1784 год во время первой англо-голландской войны, и снова с 1795 по 1819 год во время наполеоновских воин. Примерно до 1780 году основным предметом экспорта было золото. После истощения золотых копей основным продуктом экспорта стало кофе, соль и текстиль.

В 1797 году на Паданг обрушилось цунами с высотой волн 5-10 м, произошедшим после Суматранского землетрясения 1797 года амплитудой 8,5-8,7 балла. В результате землетрясения городу был причинён значительный ущерб и погибло 2 человека. Цунами были выброшены на берег пришвартованные в реке Арау суда, в том числе 200-тонные корабли. В 1833 году на Паданг обрушилось очередное цунами с высотой волн 3-4 метра.

К моменту провозглашения Индонезией независимости в Паданге проживало около 50 00 жителей. К 1940-м основным предметом экспорта стали кофе и копра. Бурный рост численности населения города в последующие годы стал результатом как естественного прироста населения, так и миграции населения из других районов страны.

30 сентября 2009 года значительная часть Паданга была разрушена в результате землетрясения. Вследствие землетрясения погибло 313 жителей города

Климат 
Паданг расположен в зоне экваториального климата. Паданг — один из самых влажных городов Индонезии. Годовая норма осадков — около 4 300 мм в год. Самый сухой месяц года — февраль, с нормой осадков в 250 мм. Температура в течение года практически постоянна и составляет порядка 26 °C.

Примечания

Ссылки 
 Official website
 

Паданг
Порты Индонезии